Чемпионат мира по трековым велогонкам 2012 года прошёл в Мельбурне (Австралия) на велодроме Hisense Arena с 4 апреля по 8 апреля под эгидой UCI. Было разыграно 19 комплектов наград: 10 у мужчин и 9 у женщин. 12 из 19 наград высшего достоинства завоевали представители Великобритании и Австралии. Как и год назад главной героиней игр стала австралийская велосипедистка Анна Мирс, завоевавшая 4 медали, из которых 2 золотые. После этих побед австралийская спортсменка стала 10-кратной чемпионкой мира. Также во время чемпионата проходил основной отбор на летние Олимпийские игры в Лондоне.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты соревнований 

Апрель 2012 года
Велогонки в Австралии
Международные спортивные соревнования в Мельбурне